Krasnoarmiejsk – miasto w obwodzie moskiewskim Rosji
 Krasnoarmiejsk – miasto w obwodzie saratowskim Rosji
Krasnoarmiejsk - historyczna (do 1997) nazwa miasta Tajynsza w Kazachstanie
Krasnoarmijsk - historyczna (do 2016) nazwa miasta Pokrowsk na Ukrainie